Danaa sylvatica är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura. Danaa sylvatica ingår i släktet Danaa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sylvatica